Bang kan syfta på:

 Bang – signaturen för journalisten Barbro Alving
 Bang – ett kinesiskt närstridsvapen, se Gun (vapen)
 Bang (amerikansk musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Bang (efternamn) – ett efternamn
 Bang (energidryck) – en energidryck
 Bang (musikgrupp) – en grekisk musikgrupp
 Bang (tidskrift) – en tidskrift

Filmer
 Bang! (film, 1977) – en svensk dramafilm från 1977 i regi av Jan Troell
 Bang (1995) – en amerikansk film från 1986

Se även 
 Banggg – en svensk serietidning utgiven 1966 och 1967
 Bang en boomerang – en sång
 Bang!... The Greatest Hits of Frankie Goes to Hollywood – ett samlingsalbum
 Bang! Howdy – ett onlinespel
 Bhang – en rusdryck
 Big Bang (olika betydelser) – flera